Trzy etiudy Chopina – polski film z 1937
 Trzy etiudy Chopina – polsko-amerykański film z 1944

Zobacz też 
 Trois Nouvelles Études – zbiór trzech etiud Fryderyka Chopina